Akitta Qaava bezeichnet:
 Akitta Qaava (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Akitta Qaava (Berg, Uummannaq), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland